Quang Ngai bezeichnet:

 Quảng Ngãi (Provinz), eine vietnamesische Provinz
 Quảng Ngãi (Stadt), die Hauptstadt der Provinz Quảng Ngãi